Jean-Jacques Goldman est le titre officiel de deux albums de l'auteur-compositeur-interprète français Jean-Jacques Goldman :
 son premier album solo, sorti en 1981 et connu sous le titre alternatif Démodé ;
 son deuxième album solo, sorti en 1982 et connu sous le titre alternatif Minoritaire.